Detta är en lista över städer i Norge.

Norge
Städer